Cillium steht für:

 Cillium (Byzacena), eine antike Stadt in der römischen Provinz Byzacena 
 Titularbistum Cillium, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum